Point-to-Point Protocol
 Microsoft PowerPoint, een presentatieprogramma van Microsoft
 Precieze Punt Positionering, een vorm van absolute centimeter nauwkeurige positiebepaling met behulp van satellieten
 Participium Perfectum Passief, Latijnse grammatica

Economie
 Koopkrachtpariteit (Purchasing Power Parity)
 Publiek-private samenwerking (Public Private Partnership)
 People Planet Profit, een duurzame manier van ondernemen
 Politiek Prominent Persoon (derde EU-richtlijn (2005/60/EC)
 Paycheck Protection Program, een lening programma van de Amerikaanse overheid

Politiek
 Progressieve Politieke Partij, een politieke partij in Suriname
 Pakistan Peoples Party, een Centrum-Linkse Volkspartij van Pakistan
 Phak Palang Prachachon, een Thaise politieke partij.
 Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (Polska Partia Pracy - Sierpień 80)
 Verenigde Ontwikkelingspartij (Partai Persatuan Pembangunan, PPP), een Indonesische politieke partij

Gezondheid
 Kraambedpsychose of postpartumpsychose
 Parelketting (anatomie) of pearly penile papules, goedaardige kleine slijmvliesflapjes aan de penis

Muziek
 Protection Patrol Pinkerton, een Tieltse indierockband
 Peter-Paul Pigmans, een artiest beter bekend onder de naam 3 Steps Ahead